El Trofeu Comte de Godó 1992 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries Championship Series de l'ATP. La 40a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 d'abril de 1992 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1992
Competicions esportives del 1992 a Catalunya